

Biografia 
Ali Yağcı è nato il 1º gennaio 1990 a Balıkesir (Turchia), fin da piccolo ha mostrato un'inclinazione per la recitazione.

Carriera 
Ali Yağcı ha studiato recitazione con Deniz Erdem ed Eric Morris. Nel 2015 ha preso parte agli spot pubblicitari Turkcell, Coca-Cola, Nescafe e GQ Man Of The Year Tanıtım Filmi. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Ömer nel film Umut Apartmani diretto da Ümit Cihan Canpolat. Nel 2016 ha interpretato il ruolo di Meriç nella serie Seviyor Sevmiyor. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Kerem nella serie Adini sen koy.

Nel 2017 ha interpretato il ruolo di Emre nella serie Ask Laftan Anlamaz. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Cemil nel cortometraggio Ölümlü diretto da Omer Deniz. Dal 2017 al 2020 ha preso parte al cast della serie Kadin. Nel 2018 e nel 2020 è stato scelto per interpretare il ruolo di Osman Işık nella serie in onda su Star TV DayDreamer - Le ali del sogno (Erkenci Kuş) e dove ha recitato insieme ad attori come Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Birand Tunca, Berat Yenilmez, Ceren Taşçı e Sibel Şişman.

Nel 2019 ha interpretato il ruolo di Burak Yangel nella serie Her Yerde Sen. L'anno successivo, nel 2020, ha ricoperto il ruolo di Arda nella serie Iyi Günde Kötü Günde.

Vita privata 
Ali Yağcı dal 2020 è sposato con Başak Özen.

Filmografia

Cinema 
 Umut Apartmani, regia di Ümit Cihan Canpolat (2015)

Televisione 
 Seviyor Sevmiyor – serie TV, 4 episodi (2016)
 Adini sen koy – serie TV, 4 episodi (2016)
 Ask Laftan Anlamaz – serie TV, 1 episodio (2017)
 Kadin – serie TV (2017-2020)
 DayDreamer - Le ali del sogno (Erkenci Kuş) – serie TV, 37 episodi (2018-2019)
 Her Yerde Sen – serie TV, 23 episodi (2019)
 Iyi Günde Kötü Günde – serie TV, 6 episodi (2020)

Cortometraggi 
 Ölümlü, regia di Omer Deniz (2017)

Spot pubblicitari 
 Turkcell (2015)
 Coca-Cola (2015)
 Nescafe (2015)
 GQ Man Of The Year Tanıtım Filmi (2015)

Doppiatori italiani 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Ali Yağcı è stato doppiato da:
 Riccardo Scarafoni in DayDreamer - Le ali del sogno

Note

Collegamenti esterni